La Primera División 1950 è stata la ventesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1950 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1950
Campionato argentino di calcio